Василий Забелло:
 Забелло, Василий Константинович (род. 1947) — российский поэт, прозаик.
 Забелло, Василий Степанович (1901—1949) — белорусский советский государственный деятель.